Charis Aleksiu, właśc. Chariklia Rupaka (gr. Χάρις Αλεξίου; ur. 27 grudnia 1950 w Tebach) – grecka piosenkarka.

Aleksiu nagrała (do 2007 roku) ponad 30 albumów z muzyką. Jej najpopularniejszymi szlagierami były m.in. dwa tanga – Nefeli’s tango oraz Gia ena tango.

W Polsce dała jedyny koncert w 1996 roku we Wrocławiu na scenie obecnego teatru muzycznego Capitol, a ówczesnej Operetki, w ramach Przeglądu Piosenki Aktorskiej.

Dyskografia 
 1975: 12 Laika Tragoudia (12 Λαϊκά Τραγούδια)
 1976: Laikes Kiriakes (Λαϊκές Κυριακές)
 1976: Haris Alexiou 2 (Χάρις Αλεξίου 2)
 1977: 24 Tragoudia (24 Τραγούδια)
 1979: Ta Tragoudia Tis Haroulas (Τα Τραγούδια Της Χαρούλας), Musik Manos Loizos, Texte Manolis Rassoulis
 1980: Ximeroni (Ξημερώνει)
 1981: Ta Tragoudia Tis Xthesinis Imeras (Τα Τραγούδια Της Χτεσινής Ημέρας)
 1981: Ta Tragoudia Tis Gis Mou (Τα Τραγούδια Της Γης Μου)
 1982: I Zoi Mou Kiklous Kani (Η Ζωή Μου Κύκλους Κάνει)
 1983: Ta Tsilika (Τα Τσίλικα), ein Album mit Rembetiko Liedern von 1900 bis 1935
 1984: Emfilios Erotas (Εμφύλιος Ερωτας)
 1986: I Agapi Einai Zali (Η Αγάπη Είναι Ζάλη), Musik Thanos Mikroutsikos, Texte Alkis Alkeos, Nikos Kavadias, Andreas Mikroutsikos und Babis Tsikliropoulos
 1987: I Haris Alexiou Se Aprovlepta Tragoudia (Χάρις Αλεξίου Σε Απρόβλεπτα Τραγούδια)
 1988: I Nihta Theli Erota (Η Νύχτα Θέλει Ερωτα)
 1989: I Megales Epitychies Tis (Οι Μεγαλύτερες Επιτυχίες Της)
 1989: Η Παράσταση Αρχίζει
 1990: Kratai Chronia Afti I Kolonia (Κρατάει Χρόνια Αυτή Η Κολώνια), Musik Thanos Mikroutsikos, Texte Lina Nikolakopoulou
 1991: Το Μετέωρο Βήμα Του Πελαργού
 1991: I Alexiou Tragoudai Hadji (Η Αλεξίου Τραγουδάει Χατζή – Live + Studio)
 1991: I Diki Mas Nihta (Η Δική Μας Νύχτα)
 1992: Di’ efchon (Δι' ευχών), Musik Nikos Antypas, Texte Lina Nikolakopoulou
 1993: I Ballades Tis Charoulas (Οι μπαλάντες της Χαρούλας)
 1994: Hei (Εϊ...!), Musik Nikos Antypas, Texte Lefteris Papadopoulos und Aris Davarakis
 1994: Τα Λαϊκά Της Χαρούλας
 1995: A Paris
 1995: Odos Nefelis '88 (Οδός Νεφέλης 88), Texte Haris Alexiou
 1996: Girizontas Ton Kosmo – Live 92–96 (Γυρίζοντας Τον Κόσμο 92–96)
 1997: Ena Fili Tou Kosmou – Live (Ενα Φιλί Του Κόσμου)
 1997: Girizontas Ton Kosmo Kai Ena Fili Tou Kosmou – Live (Γυρίζοντας Τον Κόσμο & Ενα Φιλί Του Κόσμου)
 1998: To Paihnidi Tis Agapis (Το Παιχνίδι Της Αγάπης), Texte Haris Alexiou
 2000: Paraxeno Fos (Παράξενο Φώς)
 2000: Psithiroi (Ψίθυροι)
 2001: Τα Ντουέτα Της Χαρούλας
 2002: Cine Keramikos Live (Cine Κεραμικός – Live)
 2003: Os Tin Akri Tou Ouranou Sou (Ως την άκρη του ουρανού σου), vier Mal Platin und World Music Award
 2004: Anthologio (Ανθολόγιο)
 2006: Vissino Kai Nerantzi (Βύσσινο και νεράντζι), Musik und Texte von Thodoris Papadopoulos, Smaro Papadopoulou und Makis Seviloglou
 2006: Orizontes
 2007: Alexiou – Malamas – Ioannides: Live (Αλεξίου – Μάλαμας – Ιωαννίδης: Live στον Λυκαβηττό)
 2007: A Tribute to Manos Loizos (Ωδείο Ηρώδου Αττικού – Αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο)
 2009: Agapi Tha Se Vri Opou Kai Na’sai

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

Greccy muzycy folkowi
Greckie wokalistki
Laureaci World Music Awards
Piosenkarki tanga
Urodzeni w 1950